Acyrthosiphon  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Около 80 видов: Неарктика (9), Палеарктика (70).

Описание 
Среднего размера и мелкие насекомые зелёного, коричневого, розового или жёлтого цвета, длина 2—5  мм. Ассоциированы с различными растениями из семейств Leguminosae/Fabaceae, Rosaceae, Euphorbiaceae. Диплоидный набор хромосом , 2n=6 (Acyrthosiphon gossypii), 2n=8 (Acyrthosiphon auriculae, Acyrthosiphon bidenticola, Acyrthosiphon pisum), 2n=10 (Acyrthosiphon caraganae, Acyrthosiphon ghanii, Acyrthosiphon malvae), 2n=12 (Acyrthosiphon rubi), 2n=16 (Acyrthosiphon lactucae, Acyrthosiphon primulae).

 Acyrthosiphon argus
 Acyrthosiphon artibreve
 Acyrthosiphon assiniboinensis
 Acyrthosiphon astragali
 Acyrthosiphon auctum
 Acyrthosiphon auriculae
 Acyrthosiphon bidenticola
 Acyrthosiphon bistorti
 Acyrthosiphon boreale
 Acyrthosiphon brachysiphon
 Acyrthosiphon brevicorne
 Acyrthosiphon capitellum
 Acyrthosiphon caraganae
 Acyrthosiphon chelidonii
 Acyrthosiphon churchillense
 Acyrthosiphon crepidis
 Acyrthosiphon cyparissiae
 Acyrthosiphon dauricum
 Acyrthosiphon echinospartii
 Acyrthosiphon elaeocarpi
 Acyrthosiphon emeljanovi
 Acyrthosiphon ericetorum
 Acyrthosiphon euphorbiae
 Acyrthosiphon evodiae
 Acyrthosiphon fragariaevescae
 Acyrthosiphon fragum
 Acyrthosiphon genistae
 Acyrthosiphon ghanii
 Acyrthosiphon glaucii
 Acyrthosiphon gossypicola
 Acyrthosiphon gossypii
 Acyrthosiphon hissaricum
 Acyrthosiphon ignotum
 Acyrthosiphon ilka
 Acyrthosiphon kamtshatkanum
 Acyrthosiphon knechteli
 Acyrthosiphon kondoi
 Acyrthosiphon lactucae
 Acyrthosiphon lambersi
 Acyrthosiphon loti
 Acyrthosiphon macrosiphum
 Acyrthosiphon malvae
 Acyrthosiphon moltshanovi
 Acyrthosiphon mordvilkoi
 Acyrthosiphon navozovi
 Acyrthosiphon neerlandicum
 Acyrthosiphon nigripes
 Acyrthosiphon norvegicum
 Acyrthosiphon orientale
 Acyrthosiphon pamiricum
 Acyrthosiphon papaverinum
 Acyrthosiphon pareuphorbiae
 Acyrthosiphon parvum
 Acyrthosiphon pentatrichopus
 Acyrthosiphon phaseoli
 Acyrthosiphon pisivorum
 Acyrthosiphon pisum
 Acyrthosiphon porrifolii
 Acyrthosiphon primulae
 Acyrthosiphon pseudodirhodum
 Acyrthosiphon purshiae
 Acyrthosiphon ranunculum
 Acyrthosiphon rubi
 Acyrthosiphon rubifoliae
 Acyrthosiphon rumicis
 Acyrthosiphon scalare
 Acyrthosiphon scariolae
 Acyrthosiphon shinanonum
 Acyrthosiphon soldatovi
 Acyrthosiphon sophorae
 Acyrthosiphon svalbardicum
 Acyrthosiphon vandenboschi
 Acyrthosiphon vasiljevi
 Acyrthosiphon wasintae

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых